

Patronyme
Manfred Moelgg (1982-), skieur alpin italien.
Manuela Moelgg (1983-), skieuse alpine italienne.

Homonymie de patronyme